Такмичње у бацању кугле у женској конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2010. у Барселони одржано је 27. јула на Олимпијском стадиону Луис Кампоманис.

Земље учеснице 
Учествовало је 10 такмичаркi из 13 земаља.

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2010. години 
Десет најбољих европских бацачица кугле 2010. године до почетка првенства (27. јула 2010), имале су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

Такмичарке чија су имена подебљана учествовали су на ЕП.

Освајачи медаља

Сатница

Резултати

Квалификације 
Квалификаци0на норма за улазак у финале износила је 17,50 метара, а коју је пребацило 14такмичарки (КВ) и све сзу се пласирале у финале.

{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|-
! Место !!Група !!Атлетичарка !! Земља !!  !! style="border-right:double" |  !! #1 !! #2 !! #3 !! Резултат !! Белешка
|- style="background:#cfc;"
| 1. || А ||  align="left" |  Надин Клајнерт ||align=left|  Немачка ||20,20   || style="border-right:double" |19,64  || 18.98 || || || 18.98 || КВ
|- style="background:#cfc;"
| 2. || Б || align="left" |  Петра Ламерт ||align=left|  Немачка  || 20,04  || style="border-right:double" | 19,42  || 18,48 ||  ||  || 18,48 || КВ
|- style="background:#cfc;" 
| 3. || А || align="left" |  Наталија Михневич ||align=left|  Белорусија||20,70   || style="border-right:double" | 19,80  || 18.46 || || || 18.46 || КВ
|-  style="background:#cfc;"
| 4. ||Б|| align="left" |  Надзеја Астапчук ||align=left|  Белорусија  ||21,09   || style="border-right:double" |20,95	  || 18,44 || || || 18,44 || КВ
|-  style="background:#cfc;"
| 5.  || А || align="left" |  Кјара Роза ||align=left|  Италија ||19,15  || style="border-right:double" | 19,00  || 16,35 || 18,26 || || 18,26 || КВ
|-  style="background:#cfc;"
| 6.  || Б || align="left" |  Олга Иванова ||align=left|  Русија || 19,48  || style="border-right:double" | 19,18 || 17,93 || || || 17,93 || КВ
|-  style="background:#cfc;"
| 7.  || Б ||  align="left" |  Мелиса Букелман ||align=left|  Холандија ||18,17   || style="border-right:double" |18,17  || 17,13 ||  || 17,89 || 17,89 ||КВ
|-  style="background:#cfc;"
| 8.  || A || align="left" | Анита Мартон ||align=left|  Мађарска||18,20   || style="border-right:double" | 18,20 || 17,84 || || || 17,84 ||   КВ
|- style="background:#cfc;"
| 9. || Б || align="left" |  Марјам Кевхишвили ||align=left|  Грузија ||18,46   || style="border-right:double" |18,46  || 16,62 || 17,36 || 17,78|| 17,78|| КВ
|- style="background:#cfc;"
| 10. ||А|| align="left" | Дениз Хинрих ||align=left|  Немачка ||19,47  || style="border-right:double" |18,79   || 17,72 ||  || || 17,72 || КВ
|- style="background:#cfc;"
| 11. || А || align="left" |  Јанина Карољчук-Правалинска ||align=left|  Белорусија|| 20,61  || style="border-right:double" |19,95  || 17,68 || || || 17,68||КВ
|- style="background:#cfc;"
| 12. || А || align="left" |  Ана Авдејева ||align=left|  Русија  ||20,07  || style="border-right:double" | 19,39 || 17.66 || || || 17.66 ||КВ
|- style="background:#cfc;"
| 13. || А || align="left" |  Аустра Скјуите ||align=left| Литванија  || 17,86  || style="border-right:double" |  || 17.30 || 17.62 || || 17.62 || КВ, 
|- style="background:#cfc;"
| 14. || Б || align="left" |  Хелена Енгман ||align=left|  Шведска ||18,17  || style="border-right:double" |	18,17  || 17,32 || 17,55 || || 17,55 ||КВ
|-
| 15. || Б ||align=left | Урсула Руиз  || align=left |   Шпанија ||16,97   || style="border-right:double" |16,97  || 15,86 || 16,79 || 16,04 || 16,79  ||
|- 
| 16. || А|| align=left |Марија Антонија Боргес   || align=left |  Португалија  ||   || style="border-right:double" |  || 15,42 ||  || 16,08 || 16,08 || 
|-
| 17. || А || align=left |Irache Quintanal   || align=left |  Шпанија  ||18,20   || style="border-right:double" | 16,71 ||  || 16.01 ||  || 16.01 || 
|- 
| 18. || А ||align=left |Радослава Мавродијева   || align=left |   Бугарска ||17.42   || style="border-right:double" |17.42  ||  || 15,58 ||  || 15,58 ||
|- 
| 19. ||Б ||align=left | Јана Карникова  || align=left |  Чешка  ||17,29 || style="border-right:double" |17,04 ||  || 15.54 || 15.56 || 15.56 || 
|}Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичар представља'''

Финале

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати ЕП 2010.

Европско првенство у атлетици на отвореном 2010.
Бацање кугле на Европском првенству у атлетици на отвореном